Trentsee steht für:
 Trentsee (Malente)
 Trentsee (Plön)

Siehe auch:
 Trenntsee